Маме́дов (, женская форма — ) — фамилия азербайджанского происхождения. Фамилия образована от имени Мамед () — азербайджанского варианта арабского имени Мухаммед (). Фамилия Мамедов является самой распространенной в Азербайджане.

Мамедов

А 
 Мамедов, Абдулла Махамед оглы (1905—2001) — хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Мамедов, Адалят Айдын оглы (1974—2003) — азербайджанский боксёр-любитель.
 Мамедов, Азер Фектор оглы (род. 1976) — азербайджанский футболист.
 Мамедов, Азиз Адалетович (род. 1984) — российский футболист.
 
 Мамедов, Айтекин Исраил оглы (1967—1991) — Национальный Герой Азербайджана.
 Мамедов, Агаси Агагюль оглы (род. 1980) — азербайджанский боксёр.
 
 Мамедов, Алекпер Амирович (1930—2014) — советский футболист.
 
 Мамедов, Алибаба Балахмед оглы (1930—2022) — азербайджанский певец.
 Мамедов, Алтай Юсиф оглы (1930—2003) — советский и азербайджанский прозаик-публицист и драматург.
 Мамедов, Ами Ага оглы (1922—1944) — советский матрос морской пехоты, Герой Советского Союза.
 Мамедов, Анар Ильяз оглы (род. 1984) — аербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Мамедов, Анар Эльханович (род. 1985) — российский футболист и игрок в пляжный футбол.
 Мамедов, Ариф Захид оглы (род. 1964) — азербайджанский дипломат и политический деятель.
 Мамедов, Ариф (род. 1969) — советский и азербайджанский футболист.
 Мамедов, Арастун Сурхай оглы (1922—2015) — бригадир хлопководческой бригады, Герой Социалистического Труда.
 Мамедов, Афанасий Исаакович (род. 1960) — советский и российский писатель и журналист.
 Мамедов, Ашраф Гянджали оглы (1904 — не ранее 1945) — советский военный деятель, полковник.

Б 
 Мамедов, Бахтияр Мамед Рза оглы (1925—1989) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Мамедов, Бахтияр (род. 1993) — казахстанский рэпер, более известный под псевдонимом Jah Khalib.
 Мамедов, Боюкхан Абыш оглы (род. 1933) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.

В 
 Мамедов, Вели Гусейн оглы (1931—1991) — азербайджанский и советский государственный и партийный деятель, филолог, писатель. Народный депутат СССР.

Г 
 Мамедов, Габил Абил оглы (род. 1994) — российский боксёр.
 Мамедов, Гамид Джафар оглы (1923—1997) — табаковод, Герой Социалистического Труда.
 Мамедов, Гариб Шамиль оглы (род. 1947) — азербайджанский биолог.
 
 Мамедов, Георгий Энверович (род. 1947) — российский дипломат.
 
 Мамедов, Гюльага Аллаверди оглы (1925—1994) — народный артист Азербайджанской ССР.

Д 
 Мамедов, Джабраил Ибрагим оглы (1910—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Мамедов, Джалил Фарзали оглы (1910—1953) — советский азербайджанский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Мамедов, Джумакулы (1913—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Мамедов, Дуниямалы Ахмед Али оглы (1900 — ?) — советский хлебороб, Герой Социалистического Труда.

З 
 
 Мамедов, Зия Арзуман оглы (род. 1952) — министр транспорта Азербайджана.
 
 Мамедов, Захид Фаррух оглы (род. 1965) — азербайджанский экономист.
 Мамедов, Зиябиль Зияд оглы (род. 1991) — азербайджанский футболист.

И 
 Мамедов, Ибрагим Исмаил оглы (1958—1994) — советский и азербайджанский офицер, Национальный Герой Азербайджана.
 Мамедов, Игбал Нариман оглы (род. 1965) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Мамедов, Ильгар Эльдар оглы (род. 1970) — азербайджанский оппозиционный политик.
 Мамедов, Ильгар Яшар оглы (род. 1965) — советский и российский фехтовальщик на рапирах, тренер.
 
 Мамедов, Имаш Бабакиши оглы (1908—1977) — советский азербайджанский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Мамедов, Имран Исмаил оглы (1927 — ?) — советский табаковод, Герой Социалистического Труда.
 Мамедов, Иса Али оглы (1926—2007) — азербайджанский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Мамедов, Исрафил Магерам оглы (1919—1946) — старший сержант, Герой Советского Союза.

К 
 Мамедов, Камран (род. 1990) — азербайджанский борец греко-римского стиля.
 Мамедов, Казим Эршад оглы — Национальный Герой Азербайджана.
 Мамедов, Катиб Сафар оглы (род. 1963) — украинский скульптор, педагог.
 Мамедов, Кафур Насырович (1922—1942) — советский матрос морской пехоты, Герой Советского Союза.
 Мамедов, Константин Алексеевич (1923—1983) — участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы.

М 
 Мамедов, Магбет Адиль оглы (1937—2004) — азербайджанский гидролог.
 Мамедов, Максуд Давуд оглы (род. 1929) — советский и азербайджанский артист балета, балетмейстер.
 
 Мамедов, Мамедрафи Исмаил оглы (род. 1942) — советский и азербайджанский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант.
 Мамедов, Махшур Шахбаз оглы (род. 1963) — азербайджанский общественно-политический государственный деятель, депутат Национального собрания Азербайджана. 
 Мамедов, Мерген (род. 1990) — туркменский метатель молота.
 Мамедов, Мехти Асадулла оглы (1918—1985) — азербайджанский актёр, театральный режиссёр, педагог, публицист.
 Мамедов, Минур Иса оглы (1924—2012) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Мамедов, Мовсум Шахин оглы (род. 1967) — советский и азербайджанский офицер полиции, Национальный Герой Азербайджана.
 
 Мамедов, Муртуза Мешади Рза оглы (Бюльбюль) — азербайджанский оперный певец, преподаватель и фольклорист.

Н 
 Мамедов, Наби (1991) — азербайджанский боец смешанных боевых искусств.
 Мамедов, Назим Гусейн оглы (род. 1963) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Мамедов, Натик Башир оглы (1975—1994) — Национальный Герой Азербайджана. 
 
 Мамедов, Новрузали Ханмамед оглы (1942—2009) — советский и азербайджанский филолог, деятель талышского национального движения.
 Мамедов, Надыр Байрам оглы (род. 1928) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Мамедов, Назим Дадаш оглы (1934—2004) — режиссёр, художник-мультипликатор.
 
 Мамедов, Намик Вели оглы (1936—2018) — азербайджанский учёный-геофизик, профессор.
 Мамедов, Нариман Габиб оглы (1928—2015) — советский и азербайджанский музыковед и композитор.
 
 Мамедов, Низами Мурад оглы (1958—1992) — советский и азербайджанский офицер полиции, Национальный Герой Азербайджана.
 Мамедов, Нодар Микаил оглы (род. 1988) — азербайджанский футболист, защитник.
 Мамедов (Асланян), Норайр (род. 1991) — армянский и нидерландский футболист.
 Мамедов, Нусрат Худи оглы (1927—2016) — советский хлебороб, Герой Социалистического Труда.

О 
 Мамедов, Орхан Нейматрагим оглы (род. 1985) — азербайджанский футбольный арбитр.

П 
 Мамедов, Полад Муртуза оглы (род. 1945), более известный как Полад Бюльбюль-оглы — азербайджанский певец, композитор, актёр и государственный деятель.

Р 
 
 Мамедов, Расим Кара оглы (род. 1950) — азербайджанский доктор физико-математических наук.
 Мамедов, Рахиб Гюлмалы оглы (1967—1987) — азербайджанский военнослужащий, награждён орденом Красной Звезды.
 Мамедов, Риад Тахир оглы (род. 1989) — российский музыкант, пианист.
 
 Мамедов, Рустам Айдын оглы (род. 1984) — азербайджанский футболист.

С 
 Мамедов, Салхаб Иса оглы (род. 1943) — азербайджанский скульптор.
 Мамедов, Самир (род. 1988) — азербайджанский боксёр.
 Мамедов, Сафаралы Гурбан оглы (1963—1992) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Мамедов, Сахавет Амирхан оглы (1953—1991) — известный ханенде.
 Мамедов, Сахиб Азиз оглы (род. 1986) — азербайджанский поэт.
 Мамедов, Сахил Аламдар оглы (род. 1964) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Мамедов, Сеймур Гахраман оглы (1971—1992) — азербайджанский офицер, Национальный Герой Азербайджана.

Т 
 Мамедов, Таир Намикович (род. 1981) — российский шоумен, телеведущий, актёр, режиссёр и сценарист.
 Мамедов, Талыб Гюршад оглы — азербайджанский военачальник, генерал-лейтенант, руководитель военной разведки Азербайджана, военный атташе в Пакистане.
 Мамедов, Теймур Физули оглы (род. 1993) — азербайджанский боксёр-любитель.
 Мамедов, Тимур Мамедович (1974) — советский, российский, азербайджанский футболист.
 Мамедов, Товсиф Мухтар оглы (род. 1929) — учёный в области разработки нефтяных и газовых месторождений.
 Мамедов, Токай Габиб оглы (1927—2018) — советский и азербайджанский скульптор-монументалист.
 Мамедов, Тофиг Фаиг оглы (род. 1980) — азербайджанский дзюдоист-паралимпиец.
 
 Мамедов, Тураб Сулейман оглы (1910—1986) — советский агроном, Герой Социалистического Труда.

Ф 
 Мамедов, Фазиль Асад оглы (1964—2022) — азербайджанский политик, министр по налогам Азербайджана.
 Мамедов, Фаиг Исмаил оглы (1929—1987) — общественный и научный деятель, доктор сельскохозяйственных наук.
 Мамедов, Фаик Назар оглы (род. 1935) — советский нефтяник-передовик.
 Мамедов, Фарид Асиф оглы (род. 1991) — азербайджанский певец.
 Мамедов, Фархад Низами оглы (род. 1977) — азербайджанский тренер по дзюдо.
Мамедов Фаиг Алик Оглы - юрист, правозащитник, политолог-любитель, блогер (youtube - Faiq Qarabağlı TV). Увлекается историей, географией, политологией, географией и прочими гуманитарными предметами. Всегда выступал за справедливые оценки в деле о ходжалинских событиях. Некоторые его ролики в Тик-Ток набирают по полмиллиона просмотров. Родился 16 марта 1988 года в городе Агдам (Агдамский район, карабахский экономический регион, Азербайджан). Много лет прожил на территории РФ. Живет и работает в Турции. Риелтор, руководитель русскоязычного отдела строительной компании "Оlympia Сonstruction" - группы компаний "Kadioglu Group"

 Мамедов, Фирудин Ибрагим оглы (род. 1936) — азербайджанский доктор технических наук.
 Мамедов, Фуад Теюб оглы (род. 1946) — культуролог, историк.

Х 
 
 Мамедов, Халил Мамед оглы (1916—1989) — Герой Советского Союза, министр внутренних дел Азербайджанской ССР.
 Мамедов, Ханоглан Садык оглы (1975—1995) — Национальный Герой Азербайджана.
 Мамедов, Хикмет Баба оглы (род. 1966) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.

Ч 
 Мамедов, Чингиз (род. 1989) — киргизский дзюдоист.

Ш 
 Мамедов, Шахбан Мамедович (1929—2008) — министр сельского хозяйства ДАССР.
 Мамедов, Шейдабек Фараджиевич (1912—1984) — советский философ

Э 
 Маммадов, Эдуард (род. 1978) — азербайджанский кикбоксер.
 
 
 Мамедов, Эльмар Мамед оглы (род. 1967) — азербайджанский банкир.
 Мамедов, Эльмихан (род. 1994) — азербайджанский футболист.
 Мамедов, Эльхан Абульфаз оглы (род. 1982) — азербайджанский дзюдоист.
 Мамедов, Эльшад Рамиз оглы (1975—1995) — Национальный Герой Азербайджана.
 
 Маммадов, Эмиль (род. 1987) — азербайджанский кикбоксер.
 Мамедов, Энвер Назимович (род. 1923) — советский и российский дипломат и журналист, руководитель Гостелерадио.
 Мамедов, Эюб Алиага оглы (1921—1994) — советский и азербайджанский живописец.

Ю 
 Мамедов, Юсиф Абульфат оглы (род. 1950) — азербайджанский доктор физико-математических наук.
 Мамедов, Юсуф Шихмамед оглы (1896—1983) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.

Я 
 Мамедов, Якуб Джавад оглы (род. 1941) — азербайджанский учёный и политический деятель, и. о. президента Азербайджана (1992).



См. также 
 Мамед
 Мамедова Щель (платформа)
 Мамбетов

Примечания